Ocean Dream ist der Name folgender Schiffe:

 Ocean Dream (Schiff, 1972)
 Ocean Dream (Schiff, 1982)